Luciano Augusto da Silva é autor do primeiro livro brasileiro a ingressar no mundo dos jogos eletrônicos. 

É consultor e programador de jogos educativos e de entretenimento. Possui hoje 3 obras publicadas e um caderno de poemas não publicado.

Livros
 Game & Level Design do Brasil

Programadores do Brasil